Collegio elettorale di Rocca San Casciano – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Rocca San Casciano – collegio elettorale del Regno d'Italia